La Casa de Wessex (también llamada Casa de Cerdic) está conformada por los monarcas ingleses que gobernaron Wessex y, desde el 927, toda Inglaterra. La dinastía inició con Cerdic de Wessex en el 519 y se mantuvo en el poder hasta la Conquista normanda de 1066, aunque el linaje fue restablecido poco después por Enrique II, quien la unió a la Casa de Plantagenet (lo que convierte a Cerdic en el ancestro de la actual familia real británica).

Alfredo el Grande (r. 871–899) es comúnmente considerado como el primer monarca inglés, pues durante su gobierno dominó al Reino de Mercia y se autoproclamó Rey de los anglosajones tras liberar Londres de los daneses en 886. Solo unas décadas después, en el 927, su nieto Athelstan establecería el Reino de Inglaterra.

Reyes de Wessex 
Véase Anexo:Reyes de Wessex

Reyes anglosajones

Reyes de Inglaterra

Genealogía 

La existencia de Cerdic de Wessex (r. 519–534) es actualmente cuestionada, además de que se teoriza que varios monarcas pudieron haber falsificado su ascendencia con tal de legitimar sus gobiernos. De cualquier forma, su primer rey de forma segura y continuada fue Egberto I de Wessex (r. 802–839). Con Alfredo el Grande (r. 871–899), la casa reivindicó el título de rey de los anglosajones o de Inglaterra, aunque su poder no siempre se extendió por toda Inglaterra, particularmente no por la zona nororiental o Danelaw, generalmente bajo la autoridad de los daneses.

De hecho, a partir de 1016, la casa fue totalmente desposeída y reemplazada en el trono de Inglaterra por una sucesión de reyes daneses: Sven I barba bifurcada, Canuto I el grande, Haroldo I pies de liebre y Canuto II el fuerte. Sin embargo, tras el reinado de este último, la casa de Cerdic quedó restaurada en 1042 en la persona de Eduardo III el confesor. Pero a su muerte en 1066, y pese a los intentos por hacerse con el trono de Haroldo II (tal vez descendiente del rey Ethelbaldo I de Wessex) y de Edgar II Atheling, la dinastía fue reemplazada, esta vez de forma definitiva, por la casa de Normandía, en la persona de Guillermo I el conquistador.

Sin embargo, como puede verse en el cuadro adjunto, la descendencia por vía femenina de la casa de Cerdic fue restaurada por Enrique II, primer rey de Inglaterra de la casa Plantagenet y descendiente de Edmundo II brazo de hierro. Por tanto, la actual casa reinante de Gran Bretaña desciende también de la casa de Cerdic.
 
Los reyes de Wessex aparecen con un sombrado violáceo; los reyes de otros reinos no tienen fondo; las cajas con líneas gruesas representan un parentesco cercano (padres, esposos e hijos) y las finas representan un parentesco más lejano.

Notas 

 
Inglaterra en el siglo IX
Inglaterra en el siglo X
Inglaterra en el siglo XI